Цей список є списком видів птахів, записаних на території Греції. 

Список включє близько 442 види, з яких 13 перебувають під загрозою зникнення, а 2 були інтродуковані людиною (кеклик Alectoris rufa та папуга Крамера (Psittacula krameri)). 

4 види птахів не спостерігались у Греції після 1950 року (турач (Francolinus francolinus), саджа звичайна, дрофа Chlamydotis undulata і мартин Larus leucophthalmus).

Теги, що використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список

Примітки

Джерела 
 Контрольні списки птахів із усього світу 
 Clements, James F. Birds of the World: a Checklist. Cornell University Press, 2000, 880. ISBN 0934797161
 Список птахів Греції 
 Рідкісні птахи Греції 

Греція
Фауна Греції
Списки:Греція